Кропачёв, Михаил:

 Кропачёв, Михаил Григорьевич (1901—1973) — советский государственный деятель.
 Кропачев, Михаил Яковлевич (1907—1969) — буровой мастер Полазненской конторы турбинного бурения Пермского совнархоза, Герой Социалистического Труда.